Naco kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Naco, Honduras, ort, Departamento de Santa Bárbara,

Mexiko 

 Naco, Mexiko, ort, Sonora, 
 Naco (kommun), Sonora, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar